Gilles Ménage kan syfta på:

* Gilles Ménage (1613–1692), fransk författare
 Gilles Ménage (född 1943), fransk ämbetsman